Отворено првенство Аустралије у тенису 2023 — (енгл. 2023 Australian Open ) био је тениски турнир за мушкарце у оквиру Отвореног првенства Аустралије 2023, једног од четири гренд слем турнира. Представља 111. издање турнира од оснивања и 55. у отвореној ери. Рафаел Надал је био бранилац титуле.

Новак Ђоковић је савладао Стефаноса Циципаса у финалу са 6 : 3, 7 : 6(7 : 4), 7 : 6(7 : 5) и на тај начин је освојио титулу у појединачној мушкој конкуренцији на Отвореном првенству Аустралије 2023. године, првом гренд слему у тениској сезони. Ђоковић је рекордни десети пут освојио турнир и 22. пут неку гренд слем титулу чиме се изједначио са Рафаелом Надалом на првом месту по броју освојених гренд слемова. Ђоковићу је ово била 93. титула у оквиру АТП тура у каријери чиме је заузео треће место на вечној листи престигавши Рафаела Надала. Победом у финалу постао је тек други тенисер који је успео да освоји неки гренд слем десет пута што је пре тога успело једино Рафаелу Надалу који има четрнаест гренд слем титула на Ролан Гаросу. Освајањем овогодишњег Аустралијан опена Ђоковић је такође преузео прво место на АТП листи од Карлоса Алкараза.

Рафаел Надал је био бранилац титуле, али је испао у другом колу изгубивши од Макензи Макдоналда. Имао је прилику да дође до 23. гренд слем титуле у синглу, али је остао на двадесет две.

Новак Ђоковић, Каспер Руд, Карлос Алкараз и Стефанос Циципас били су у трци за прво место на АТП листи пре почетка турнира. Освајањем турнира Ђоковић је постао првопласирани на АТП листи. Алкараз, који је био први тенисер на листи до завршетка турнира, одустао је од учешћа на истом због повреде десне ноге.

Носиоци 

 1.    Рафаел Надал (друга рунда)
 2.    Каспер Руд (друга рунда)
 3.    Стефанос Циципас (финалиста)
 4.    Новак Ђоковић (шампион)
 5.   Андреј Рубљов (четвртфинале)
 6.    Феликс Оже-Алијасим (четврта рунда)
 7.   Данил Медведев (трећа рунда)
 8.    Тејлор Фриц (друга рунда)
 9.    Холгер Руне (четврта рунда)
 10.    Хуберт Хуркач (четврта рунда)
 11.    Камерон Нори (трећа рунда)
 12.    Александар Зверев (друга рунда)
 13.    Матео Беретини (прва рунда)
 14.    Пабло Карењо Буста (друга рунда)
 15.    Јаник Синер (четврта рунда)
 16.    Френсис Тијафо (трећа рунда)

 17.    Лоренцо Музети (прва рунда)
 18.   Карен Хачанов (полуфинале)
 19.    Ник Кирјос (предаја пре меча због повреде)
 20.    Денис Шаповалов (трећа рунда)
 21.    Борна Ћорић (прва рунда)
 22.    Алекс де Минор (четврта рунда)
 23.    Дијего Шварцман (друга рунда)
 24.    Роберто Баутиста Агут (четврта рунда)
 25.    Ден Еванс (трећа рунда)
 26.    Миомир Кецмановић (прва рунда)
 27.    Григор Димитров (трећа рунда)
 28.    Франсиско Черундоло (трећа рунда)
 29.    Себастијан Корда (четвртфинале)
 30.    Алехандро Давидович Фокина (друга рунда)
 31.    Јошихито Нишиока (четврта рунда)
 32.    Ботик ван де Зандшулп (друга рунда)

Жреб 

 Легенда

 Q — квалификант (енгл. Qualifier)
 WC — позивница организатора (енгл. Wild Card)
 LL — „срећни губитник” (енгл. Lucky Loser)
 ALT — замена (енгл. Alternate)
 SE — посебна поштеда (енгл. Special Exempt)
 PR — заштићено рангирање (енгл. Protected Ranking)
 w/o — предаја пре меча (енгл. Walkover)
 r — предаја у току меча (енгл. Retired)
 d — дисквалификација током меча (енгл. Defaulted)

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8[уреди | уреди извор]

Тенисери-носиоци 
У табели су приказани носиоци. Жреб је заснован на АТП ранг-листи до 9. јануара 2023. године. Поредак и бодови су као и пре 18. јануара 2023.

† Играч није учествовао на прошлогодишњем турниру. Сходно томе, брани поене који су освојени са следећа два турнира која су део АТП челенџер тура: Консепсион и Санта Круз.

Играчи који су се повукли 
Следећи играчи би били носиоци, али су се повукли пре почетка турнира. Одузима им се половина поена који су бранили из претходне године.

Остале информације

Позивнице 

 Кристофер Јубанкс
 Ринки Хиџиката
 Џејсон Кублер
 Џон Милман
 Алексеј Попирин
 Доминик Тим
 Лука ван Аш
 Ву Јибинг

Извор:

Заштићено рангирање 

 Стен Вавринка (22)
 Лојд Харис (47)
 Кајл Едмунд (48)
 Уго Делијен (73)
 Гидо Пеља (75)
 Жереми Шарди (88)

Извор:

Квалификанти 

 Матија Белучи
 Зизу Бергс
 Енцо Куако
 Ернесто Ескобедо
 Јаник Ханфман
 Брендон Холт
 Хсу Ју-хсију
 Николас Жари
 Олексеј Крутих
 Лорен Локоли
 Макс Персел
 Шанг Јунченг
 Јан-Ленард Штруф
 Далибор Сврчина
 Александар Вукић
 Јусуке Ватануки

Срећни губитници 

 Павел Котов
 Денис Кудла
 Мајкл Мо
 Хуан Пабло Вариљас

Извор:

Повлачења 
Списак учесника објавио је Аустралијан опен на основу АТП ранг листе за недељу од 5. децембра 2022.

 Гаел Монфис (52) → замена  Нуно Боргес (99)
 Камил Мајхшак (77) → замена  Васек Поспишил (100)
 Рајли Опелка (38) → замена  Занг Жижен (101)
 Карлос Алкараз (1) → замена Павел Котов (LL)
 Марин Чилић (17) → замена  Хуан Пабло Вариљас (LL)
 Ник Кирјос (22) → замена  Денис Кудла (LL)
 Давид Гофен (53) → замена  Мајкл Мо (LL)

Напомене 

 ^ Врати се на:а б в г д ђ е ж з 1. марта 2022, АТП је објавио да играчи из Русије и Белорусије неће моћи играти под заставом тих земаља због Војног сукоба на релацији Русија-Украјина .
 ^ Бен Шелтон био је првобитни добитник позивнице, међутим изборио је директан пласман, а позивницу је добио Кристофер Јубанкс.
 ^ Атила Балаш (101 PR) је првобитно заменио Алкараза, али се касније повукао због повреде коју је обновио

Отворено првенство Аустралије у тенису 2023.
Тенис у Аустралији
Тенис 2023.